Незамаевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Незамаевское сельское поселение — входит в Новопокровский район Краснодарского края
 Незамаевское сельское поселение — входит в Павловский район Краснодарского края